PRI est le sigle qui peut signifier :
 Parti révolutionnaire institutionnel au Mexique
 Parti républicain italien
 Parti radical indépendant
 Plan de reprise informatique ou plan de reprise d'activité
 Public Radio International, réseau de radiodiffusion public américain ;
 Plateforme régionale d'innovation
 Primary Rate Interface (en français, accès primaire RNIS), une interface d'accès à un réseau RNIS.
 Prix de revient industriel
 Penal Reform International, une ONG
 Périmètre de restauration immobilière 
 Photo rénovation image Signification du site pri.re: site d'un photographe, graphiste, PAO situé sur l'île de la Réunion
 Past Reality Integration méthode psychologique pour permettre l'intégration des traces du passé
 PHOTON Recherche Industrie évènement professionnel optique photonique
 Principes pour l'investissement responsable (Principles for Responsible Investment)
 Pôle régional d'ingénierie de la SNCF
  

PRI est un code qui peut signifier :
 Porto Rico, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3

Code